Assedio di Danzica (1308) – conquista dei cavalieri teutonici della città
 Assedio di Danzica (1577) – episodio della ribellione di Danzica
 Assedio di Danzica (1655-1670) – episodio della seconda guerra del nord
 Assedio di Danzica (1734) – episodio della guerra di successione polacca
 Assedio di Danzica (1807) – episodio della guerra della quarta coalizione
 Assedio di Danzica (1813) – episodio della guerra della sesta coalizione